Стефан Маркович () — имя собственное.
 Маркович, Стефан (род. 1988) — сербский баскетболист.
 Маркович, Стефан (1804—1864) — сербский политик, глава правительства Сербии в 1856 и 1857—1858 годах.